Aqqiitsoq bezeichnet:
 Aqqiitsoq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aqqiitsoq (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland